Le mot appropriation peut désigner : 
 l'appropriation culturelle, adoption ou l'utilisation d'éléments d'une culture par les membres d'une autre culture ,
 l'appropriation, forme d'expression de l'art contemporain.

Voir aussi 

 Dépossession